Stimulentele sexuale reprezintă diferite produse care ajută la împlinirea actului sexual în moduri plăcute. Acestea ajută la sensibilizarea zonelor erogene la femei, la producerea de orgasme multiple, la întârzierea ejaculării la bărbați, erecții mai ferme dar și mărirea penisului și a sânilor. Stimulente sexuale se găsesc de obicei în sex-shop-uri.

Sex